Мика Каллио () в Валкеакоски, Финляндия —- финский мотогонщик. Дебютировав в 2001 году на чемпионате в классе 125сс с финской командой Ajo Motorsport был признан «Новичком года». После перехода в Red Bull KTM в сезоне 2003 года занимал вторые места в классе в 2005 и 2006 годах. Дважды был вторым в чемпионате класса 125сс, сезон 2008 года закончил третьим в классе 250сс. В сезоне 2009 выступал в классе MotoGP на  Ducati за Alice Team под номером 36, в котором также был признан «Новичком года». С 2012 года пересев на Kalex он заметно улучшил свои результаты: 2012 год закончил на 6-м месте в классе Moto 2, следующий — на 4-м в общем зачёте, а в 2014-м стал вторым. На Гран-При Германии 2018 года, выступая в классе MotoGP, получил серьёзную травму колена.

Статистика выступлений

В мотогонках серии Гран-при

По сезонам

Примечания

Ссылки